Christiaan van Lennep (1828-1908), Nederlands ondernemer en wethouder.
 Christiaan van Lennep (1887-1955), Nederlands tennisser, zoon van bovenstaande.